Олонга — река в Республике Карелия России, приток Шуи.
 Олонга — река в Мурманской области России, приток Цаги.